Надеждинск — название населённых пунктов в России:
 Надеждинск — посёлок в Катангском районе Иркутской области, упразднён в 2001 г.
 Надеждинск — до 1939 г. название города Серов Свердловской области.